Lykaon steht für:

Personen der antiken Mythologie:
 Lykaon (Troer), Sohn des König Priamos von Troja
 Lykaon (Arkadier), Sohn des Pelasgos, König der Arkadier
 Lykaon (Lykier), Fürst der Lykier, Vater des Pandaros
 Lykaon (Sohn des Neleus) und Sohn der Chloris
 Lykaon (Sohn des Ares)
 Lykaon (Sohn des Poseidon)
 Lykaon (Sohn des Hermes)
 Lykaon (König von Emathia)
 Lykaon (Sohn des Eurypylos)

Sonstiges:
 (4792) Lykaon, Asteroid
 Afrikanischer Wildhund (Lycaon pictus), wild lebender Hund der afrikanischen Savanne
 Timberwolf (Canis lupus lycaon), Unterart des Wolfes